Strzał przed północą – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Zbigniew Sobala.

Fabuła komiksu 

We wsi Wólka Mała ktoś strzela do rodziny Kopczyński, miejscowa milicja nie może wpaść na trop przestępcy. Do pomocy w rozwiązaniu sprawy proszony jest Kapitan Żbik z Warszawy, który przyjeżdża do wsi incognito i zatrudnia się jako pomoc przy żniwach. Tydzień po weselu córki Kopczyńskiego przestępca znów atakuje, rani jej męża w rękę. Kapitan rusza w pościg za sprawcą i pojmuje go. Okazuje się nim zazdrosny, odrzucony amant Jadwigi Kopczyńskiej.

Dodatki 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, który porusza kwestię wybuchających rokrocznie pożarów niosących ogromne straty materialne i w ludziach.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię Franciszka Dzierżyńskiego, który uratował tonące dziecko.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w Warszawie w latach 1944/45.

Nakład i wydania 
 wydanie I 1971 - "Sport i Turystyka", nakład: 100 000 egzemplarzy
 wydanie II 2017 - "Ongrys"

Bibliografia 

 Z. Sobala, W. Krupka: Strzał przed północą. Warszawa: Sport i Turystyka, 1971.

Kapitan Żbik